Edlbacher ist der Familienname folgender Personen:

 August Edlbacher (1833–1916), österreichischer Richter und liberaler Politiker 
 Joseph Edlbacher (1817–1868), österreichischer Maler 
 Ludwig Edlbacher (1843–1905), österreichischer Historiker 
 Max Edlbacher (1835–1893), österreichischer Rechtsanwalt und liberaler Politiker
 Maximilian Josef Augustin Edlbacher (1865–1936), österreichischer Sänger 
 Siegfried Edlbacher (1886–1946), physiologischer Chemiker

Siehe auch:
 Edelbacher